Джаман Лал Шарма (, 6 февраля 1936, Банну, Британская Индия — 26 августа 2007, Лакхнау, Индия) — индийский хоккеист (хоккей на траве), защитник. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1960 года.

Биография 
Джаман Лал родился 6 февраля 1936 года в индийском городе Банну (сейчас в Пакистане).

После разделения в 1947 году Британской Индии на Индию и Пакистан вместе с семьёй переехал в Лакхнау.

Играл в хоккей на траве за Соединённые провинции.

В 1960 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции защитника, провёл 6 матчей, мячей (по имеющимся данным) не забивал.

В 1962 году в составе сборной Индии завоевал серебряную медаль на летних Азиатских играх в Джакарте.

После окончания игровой карьеры сыграл важную роль в создании спортивных колледжей и общежитий в штате Уттар-Прадеш. Впоследствии работал тренером. Был менеджером сборной Индии по хоккею на траве на летних Азиатских играх.

В 1990 году удостоен правительственной награды «Падма Шри».

Умер 26 августа 2007 года в индийском городе Лакхнау в результате повреждений, полученных после падения в ванной.

Семья 
Вырастил троих дочерей и сына Дипака, который стал журналистом.

Память 
Одна из улиц Лакхнау носит имя Джамана Лала. С 2008 года в городе проводится ежегодный хоккейный турнир, посвящённый его памяти.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Кавалеры Падма Шри за заслуги в области спорта
Тренеры Индии